Чемпіонат Боснії і Герцеговини з футболу 2008—2009 — 15-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Боснії і Герцеговини. Титул чемпіона вдруге здобув Зриньські.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Славія взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як переможець Кубку Боснії і Герцеговини 2008—2009.
2. Клуб Слобода та Борац були позбавлені ліцензії на участь у єврокубках.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Боснії і Герцеговини на soccerway 

2008—2009
Босніїя і Герцеговина
Босніїя і Герцеговина
2008 у спорті Боснії та Герцеговини
2009 у спорті Боснії та Герцеговини